Nemzeti Bajnokság I 2013/2014 (ze względów sponsorskich zwana jako OTP Bank Liga) – był 112. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 26 lipca 2013 do 1 czerwca 2014 rozegrały 30 kolejek meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Győri ETO FC.
Mistrzostwo po raz siódmy w historii zdobyła drużyna Debreceni VSC-TEVA.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 na Węgrzech
2014 na Węgrzech